Die Hamburg European Open 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Juli 2021 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Båstad die Nordea Open gespielt und in Newport die Hall of Fame Open, die jedoch im Gegensatz zu den Hamburg European Open, welche zur ATP Tour 500 gehörten, zur Kategorie ATP Tour 250 zählten

Die Titelverteidiger waren Andrei Rubljow im Einzel sowie John Peers und Michael Venus im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.030.900 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.168.220 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 10. und 11. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser im Einzel und eine Paarung im Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 328 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 327 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Hamburg